Карл Фердинанд Вимар (, также известен как Чарльз Вимар () или Карл Вимар (); ) — немецкий художник, представитель Дюссельдорфской художественной школы, картины которого были посвящены в основном индейцам Северной Америки и в целом Дикому Западу, а также бизонам.

Биография 
Семья Вимаров иммигрировала в США, когда Карлу было 15 лет, и поселилась в городе Сент-Луис в штате Миссури.

В 1846 году Карл начал изучать живопись у Леона Помареда (Leon Pomarede), и вместе со своим учителем отправился в путешествие по реке Миссисипи. В 1852 году он отправился учиться в Дюссельдорфскую академию художеств, где его наставником стал Эмануэль Лойце.

Карьера 
В 1856 году Вимар вернулся в Сент-Луис. В основном он изображал на картинах стада буйволов, жизнь обитателей Великих равнин, «поезда» из фургонов переселенцев на «дикий Запад», жизнь индейцев.

В 1858 и 1859 годах он совершил два длительных путешествия вверх по реке Миссури, а затем по Миссисипи. Во время путешествий он неоднократно наблюдал жизнь индейцев.

Наиболее известным в США произведением Вимара является его настенная роспись Старого суда в Сент-Луисе, который в настоящее время входит в состав Мемориала национальной экспансии им. Джефферсона (:en:Jefferson National Expansion Memorial).

Умер от туберкулёза в Сент-Луисе, похоронен на кладбище Беллефонтейн.

Примечания

Литература 
 William Romaine Hodges. Charles Ferdinand Wimar. American Art Review 2 (1881): 175 — 82.
 Charles Reymershoffer. Carl Wimar: A Biography. Galveston, 1908.
 Perry T. Rathbone. Charles Wimar, 1828—1862: Painter of the Indian Frontier. St. Louis: City Art Museum of St. Louis, 1946.
 Rick Stewart, Joseph D. Ketner II, Angela L. Miller. Carl Wimar: Chronicler of the Missouri River Frontier. Fort Worth: Amon Carter Museum / New York: Harry N. Abrams Inc., 1991.

Ссылки 

 Сайт, посвящённый Карлу Вимару
 fineoldart.com Биография (на англ. языке) 

Художники США XIX века
Художники-жанристы США
Путешественники США
Художники Германии XIX века
Художники-индеанисты
Иммигрировавшие в США из Германии
Умершие от туберкулёза
Похороненные в Миссури